Puro Sentimiento es el séptimo álbum de Charlie Zaa, lanzado en 2004. El primer sencillo fue Llora Corazón que logró ser más reconocido por Charlie Zaa.

Lista de temas 
«Llora Corazón»«Fatalidad - Perdón Por Adorarte»
«Senderito de Amor»«Ni Me Llaman Ni Me Escriben» 
«Navidad»«Traicionera - Pesares»
«Lamparilla»«Como Una Sombra»
«Pobre Novia: En Ese Mas Allá»«Soñar y Nada Mas» (Cantada Duo Con Su Padre)

Álbumes de 2004
Álbumes de Colombia de 2004
Álbumes de Charlie Zaa
Álbumes en español